Submarine (1928), een Amerikaanse film van Frank Capra
 Submarine (2010), een Britse film van Richard Ayoade
 Submarine (mediabedrijf), een Nederlands mediabedrijf

Niet te verwarren met:
 Submarino, een Deense film uit 2010